Duran Duran – gruppo musicale britannico
Duran Duran – album di debutto dell'omonima band inglese, pubblicato nel 1981
Duran Duran – album dell'omonima band inglese, pubblicato nel 1993 (anche conosciuto con il titolo The Wedding Album)
Duran Duran – singolo di Jenni Vartiainen del 2010